Waldlager steht für

 Waldlager (Hänigsen), auch Heeresmunitionsanstalt Waldlager genannt, ab 1937 errichtete Produktions- und Lagerhallen zur Herstellung von Munition im Waldgebiet Brand bei Hänigsen, ab 1949 von Bahlsen als Warenlager gemietet
 Waldlager, 1944 eingerichtetes KZ im KZ-Außenkommando Mühldorf, einem Außenlager des KZ Dachau in Bayern, siehe KZ-Außenlagerkomplex Mühldorf
 Waldlager (Rote Armee), in den Jahren 1945/46 in Wäldern gebildete Unterkünfte der Roten Armee in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands